Argoños är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Argoños ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Argoños är kuperad söderut, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Argoños åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Argoños.  Närmaste större samhälle är Santoña,  km sydost om Argoños. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kantabrien